Zmeu, ca nume de familie, se poate referi la:
 Denis Zmeu (n. 1985), jucător moldovean de fotbal
 Dora Zmeu (1888-1963)
 Emanoil Zmeu (1822-1907), cântăreț bisericesc, compozitor și profesor  de muzică
 Ioan Zmeu (1860-1922), cântăreț bisericesc, compozitor și profesor de muzică